Le nom Buchan peut se référer à :

Toponyme 

 la ville de Buchan en Australie.
 Le Buchan, région d'Écosse.
 La Buchan Cabin, cabane américaine à proximité d'Eldora, dans le comté de Boulder, dans le Colorado.

Patronyme 
 Adrian Buchan, surfeur australien
 
 Andrew Buchan, acteur britannique
 John Buchan, écrivain anglais
 John Buchan, joueur de rugby à XV néo-zélandais
 John Stuart,  de Buchan
 William Buchan, médecin écossais 

Patronyme écossais